Branderslev (parochie), een parochie in Denemarken
Branderslev (stad), een stad in Denemarken